Иван Димитров може да се отнася за:
 Иван Димитров Кънчев (1850 – 1944) – български художник
 Иван Димитров Станчов (1897 – 1972) – български дипломат и разузнавач
 Иван Димитров Станчев (1901 – ?), български партизанин и политик от БКП
 Иван Димитров Илчев (1905 – 1982) – български политик
 Иван Димитров (1916 – 1983) – лекар, генерал-майор
 Иван Димитров (1919 – ?) – кмет на Пловдив
 Иван Димитров (1925 – 2015) – политик, генерал-лейтенант
 Иван Димитров Иванов (р. 1931) – български учен
 Иван Димитров (р. 1935) – български футболист
 Иван Димитров (р. 1946) – български посланик, Копенхаген
 Иван Димитров (р. 1947), български психолог
 Иван Димитров (р. 1972) – български футболист
 Иван Димитров (р. 1973), български политик
 Иван Димитров Атанасов (р. 1979) – български писател
 Иван Димитров (р. 1987) – български футболист
 Иван Димитров (?) – гъркомански андартски капитан
 Иван Димитров (?) – български волейболен треньор (Славия)
 Иван Димитров (?) – български генерален консул, Шанхай